Джордан Гран-при () — ирландская автогоночная команда, успешно выступавшая в различных сериях, в том числе Формуле-3 и Формуле-3000. Чемпионский титул в Ф-3000 в 1989 году (Жан Алези). Через два года дебютировала в чемпионате мира Формулы-1, выступала с  по , одержав ряд побед и запомнившись зрителям ярко-жёлтой раскраской. В 2005 году продана российской компании «Мидланд», но ещё до конца сезона  была перепродана голландским предпринимателям и в  году называлась «Спайкер». В 2007 году команда вновь сменила владельца, перейдя в руки Михела Мола и Виджея Мальи и став именоваться «Форс Индия». В 2018 команду приобретает канадский бизнесмен , название команды меняется на «Рейсинг Пойнт». В 2020 году Лоуренс Стролл приобретает долю в компании-автопроизводителе Aston Martin., и с 2021 года команда носит название «Астон Мартин».

Первые шаги 
Команда была основана бывшим гонщиком и успешным предпринимателем ирландцем Эдди Джорданом, и названа в его честь, изначально Eddie Jordan Racing, позднее название сокращено до Jordan GP. С середины 80-х команда начала успешные выступления в различных чемпионатах «младших» формул. Спонсором молодой конюшни была сигаретная марка Camel. Успех к команде пришёл в 1989 году, когда Жан Алези на болиде Eddie Jordan Racing стал чемпионом Формулы-3000, набрав равное количество очков с Эриком Кома, но одержав больше побед. В середине сезона-1989, Алези дебютировал в чемпионате Формулы-1. В 1991 туда перешла и команда «Джордан»

Начало в Формуле-1 

Дебют «Джордан-Форд» в Формуле-1 был впечатляющим. Андреа де Чезарис и Бертран Гашо регулярно набирали очки. Однако Гашо попал на несколько месяцев в тюрьму за уличную драку, и в «Джордан» вынуждены были искать замену. Вместо Гашо на Гран-при Бельгии 1991 года дебютировал будущий чемпион мира Михаэль Шумахер, но не проехал в дебютной гонке и одного круга. Эта гонка была знаменательной для команды ещё тем, что впервые её пилот был близок к попаданию на подиум — за несколько кругов до финиша напарник Шумахера де Чезарис вышел в гонке на второе место и реально мог побороться за победу, но за три круга до финиша выбыл из гонки, не заработав ни одного очка. Вскоре Шумахер получил выгодный контракт с командой «Бенеттон», а его место заняли Алекс Дзанарди и Роберто Морено. Несмотря на то, что никто из них не набрал ни очка, сезон команда завершила на пятом месте.

Следующие два года команда провела в глубоком кризисе, вызванном неконкурентоспособностью двигателей Yamaha и Hart. Лишь на Гран-при Японии 1993 года пилоты команды, новички Эдди Ирвайн и Рубенс Баррикелло, принесли, наконец, команде очки. Эта гонка завершилась скандально известной потасовкой, когда чемпион мира Айртон Сенна напал в боксах на Ирвайна, подрезавшего его по ходу Гран-при. Эдди был вынужден пропустить первые две гонки чемпионата-1994. Сменив со следующего года двигатели на Peugeot, команда стала набирать очки регулярно, вырвавшись из аутсайдеров. Баррикелло и Ирвайн по разу финишировали на третьем месте.

Золотой век 

Сезон-1997 «Джордан» начали с обновленным составом — многообещающие Джанкарло Физикелла и Ральф Шумахер — и в цветах нового спонсора Benson & Hedges. На носу жёлто-чёрного болида красовалась змея. Обновлённый «Джордан» завоевал 33 очка, ряд подиумов и пятое место. На следующий год Эдди Джордан подписал важный контракт на поставку двигателей с концерном Honda. Физикеллу сменил чемпион мира, ветеран Деймон Хилл, а змею — более подходящая расцветке пчела. На Гран-при Бельгии 1998 года под проливным дождём команда одержала первую в своей истории победу, которая стала также последней победой в карьере Хилла. Ральф, финишировав вторым, довершил «дубль». В Кубке конструкторов конюшня Эдди Джордана поднялась на четвёртую строчку, впервые за десять лет потеснив «Бенеттон».

Сезон 1999 Формулы-1 стал лучшим в истории команды. Эдди Джордан поменялся с Фрэнком Уильямсом, заменив Ральфа Шумахера на Хайнца-Харальда Френтцена, а Майк Гаскойн создал лучший болид, когда-либо бывший в распоряжении Jordan GP. На протяжении сезона Френтцен одержал две победы, завоевал поул-позишн на Нюрбургринге и вплотную боролся за титул с Эдди Ирвайном из «Феррари» и Микой Хаккиненом из «Макларен», в итоге в одиночку приведя себя и свою команду к «бронзе» личного и командного чемпионатов. Сезон стал последним для Деймона Хилла — уставший ветеран заметно уступал немцу, и ни разу даже не попал на подиум. В своей последней гонке чемпион добровольно сошёл с трассы, не видя возможности успешного финиша.

Его заменой стал Ярно Трулли, стабилизировавший состав. Следующие два года Френтцен и Трулли успешно выступали, регулярно принося очки и нередко поднимаясь на подиум, но больше не одерживали побед. Вдобавок, главный конструктор «Джордана», Майк Гаскойн перешёл в «Бенеттон». Главной проблемой для Эдди стало появление конкурента со стороны команды BAR: концерн Honda решил всерьез развернуть программу Формулы-1 и с  года начал поставлять BAR аналогичные двигатели. Японские мотористы неоднозначно давали понять, что выбирают между двумя командами для последующего создания заводской конюшни.

Кризис 
В  году Френтцен рассорился с Джорданом, со скандалом был уволен из команды и заменён на ветерана Жана Алези, старого друга Эдди. Однако проблемы продолжались, ограничение табачной рекламы вызвало проблемы со спонсором Benson&Hedges, и Джордан не смог нанять на следующий год Алези в напарники к вернувшемуся в команду Физикелле. Его вынужденно сменили на японского рента-драйвера Такуму Сато, надеясь привлечь расположение Хонды. Однако в концерне уже склонялись к покупке BAR, так как было очевидно, что амбициозный и харизматичный Эдди Джордан не уступит своего поста наёмному менеджеру. С 2003 года «Хонда» прекратила поставки своих двигателей «Джордану».

Результаты команды упали ещё ниже. В «Джордан» были вынуждены отказаться от заманчивого предложения нанять Эдди Ирвайна — у команды просто не хватило денег на столь звёздного пилота. Физикелла и его новый партнёр-дебютант, рента-драйвер Ральф Фёрман, с трудом боролись за попадание в очки. По злой иронии судьбы, именно в этот год команда одержала свою четвертую и последнюю победу. Это произошло на Гран-при Бразилии 2003 года. За десяток кругов до финиша Физикелла на пустых баках, готовясь к дозаправке обогнал лидировавшего Кими Райкконена, который вышел вперёд за счёт того, что явно шедший к победе Култхард остановился в боксах. Но не успел Физикелла свернуть в боксы, как в тяжелую аварию попал Фернандо Алонсо, шедший третьим. Гонка была остановлена, а победителем объявлен лидировавший на момент аварии Райкконен. Однако «Джордан» подали апелляцию, заявив, что Физикелла после обгона успел закончить круг лидером, прежде чем остановка вступила в силу. Международная автомобильная федерация пересмотрела результаты гонки и поменяли Райкконена и Физикеллу местами, отдав победу итальянцу. Ряд обозревателей расценили это как «симметричный ответ» руководству серии Индикар, которое менее чем за год до этого в аналогичной ситуации лишило Пола Трейси заслуженной победы в Инди-500. Судьи же Формулы-1 показали свою беспристрастность, но и это решение подверглось критике.

Последние два года команда с трудом боролась за выживание, скатившись на последние строчки турнирной таблицы и стартового поля. Лишь на скандальном Гран-при США 2005 года команде вновь улыбнулась парадоксальная удача: из-за дефектов в шинах «Мишлен» две трети команд снялись с гонки, и пилоты «Джордан», дебютанты Тиагу Монтейру и Нараин Картикеян, заняли третье и четвёртое места из шести участвовавших, уступив двум «Феррари» и опередив две «Минарди».

В начале того же года стало известно о покупке «Джордан» российской компанией «Мидланд». Под этим названием команда провела сезон-2006, прежде чем быть перепроданной голландской фирме «Спайкер».

Интересные факты 
 Аббревиатура титульного спонсора «Джордан», Benson & Hedges — B&H — использовалась командой в различных рекламных целях и шутках. Например, в 1997 году на тех Гран-при, где реклама табака была запрещена, на месте логотипа спонсора красовалась надпись Bitten & Hisses («кусает и шипит», намек на змею на носу болида), а с 1998 — Buzzin & Hornets («жужжащие & шершни»). Представляя болид 1999 года, Эдди Джордан окрестил его Better & Harder («лучше и круче»). Также использовалось сокращение «Be On Edge» — Будь на грани (от «BensOn&HEdges»).
 Из четырёх гонок, выигранных пилотами «Джордан», три проходили под сильным ливнем. Когда после победы Френтцена на Гран-при Франции 1999 Эдди Джордана в интервью спросили, каковы его планы на следующую гонку, он ответил: «Дождь, и как можно сильнее!»

Результаты гонок Формулы-1 

|-
! rowspan="6"| 
! rowspan="6"| Jordan 191
! rowspan="6"| Ford Cosworth V8
! rowspan="6"| 
||

!!!!!

|-
|align="left"|  Гашо

!!!!!!!!!!!!!!!!!
|-
|align="left"|  М. Шумахер
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!
|-
|align="left"|  Морено
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!
|-
|align="left"|  Занарди
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!
|-
|align="left"|  Де Чезарис

!!!!!
|-
! rowspan="3"| 
! rowspan="3"| Jordan 192
! rowspan="3"| Yamaha V12
! rowspan="3"| 
||

!!!!!

|-
|align="left"|  Модена

!!!!!
|-
|align="left"|  Гужельмин

!!!!!
|-
! rowspan="7"| 
! rowspan="7"| Jordan 193
! rowspan="7"|  V10
! rowspan="7"| 
||

!!!!!

|-
|align="left"|  Баррикелло

!!!!!
|-
|align="left"|  Капелли

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
|-
|align="left"|  Бутсен
!!!

!!!!!!!!!!!!!
|-
|align="left"|  Апичелла
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!
|-
|align="left"|  Наспети
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!
|-
|align="left"|  Ирвайн
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!
|-
! rowspan="5"| 
! rowspan="5"| Jordan 194
! rowspan="5"|  V10
! rowspan="5"| 
||

!!!!!

|-
|align="left"|  Баррикелло

!!!!!
|-
|align="left"|  Ирвайн

!!!!!

!!!!!
|-
|align="left"|  Судзуки
!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
|-
|align="left"|  Де Чезарис
!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
|-
! rowspan="3"| 
! rowspan="3"| Jordan 195
! rowspan="3"| Peugeot V10
! rowspan="3"| 
||

!!!

|-
|align="left"|  Баррикелло

!!!
|-
|align="left"|  Ирвайн

!!!
|-
! rowspan="3"| 
! rowspan="3"| Jordan 196
! rowspan="3"| Peugeot V10
! rowspan="3"| 
||

!!!!!

|-
|align="left"|  Баррикелло

!!!!!
|-
|align="left"|  Брандл

!!!!!
|-
! rowspan="3"| 
! rowspan="3"| Jordan 197
! rowspan="3"| Peugeot V10
! rowspan="3"| 
||

!!!

|-
|align="left"|  Р. Шумахер

!!!
|-
|align="left"|  Физикелла

!!!
|-
! rowspan="3"| 
! rowspan="3"| Jordan 198
! rowspan="3"| Mugen Honda V10
! rowspan="3"| 
||

!!!!!

|-
|align="left"|  Хилл

!!!!!
|-
|align="left"|  Р. Шумахер

!!!!!
|-
! rowspan="3"| 
! rowspan="3"| Jordan 199
! rowspan="3"| Mugen Honda V10
! rowspan="3"| 
||

!!!!!

|-
|align="left"|  Хилл

!!!!!
|-
|align="left"|  Френтцен

!!!!!
|-
! rowspan="3"| 
! rowspan="3"| Jordan EJ10EJ10B
! rowspan="3"| Mugen Honda V10
! rowspan="3"| 
||

!!!

|-
|align="left"|  Френтцен

!!!
|-
|align="left"|  Трулли

!!!
|-
! rowspan="5"| 
! rowspan="5"| Jordan EJ11
! rowspan="5"| Honda V10
! rowspan="5"| 
||

!!!

|-
|align="left"|  Френтцен

!!!!!!!!!!!!!!!
|-
|align="left"|  Зонта
!!!!!!!!!!!!!

!!!!!

!!!!!!!!!!!!!
|-
|align="left"|  Алези
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!
|-
|align="left"|  Трулли

!!!
|-
! rowspan="3"| 
! rowspan="3"| Jordan EJ12
! rowspan="3"| Honda V10
! rowspan="3"| 
||

!!!

|-
|align="left"|  Физикелла

!!!
|-
|align="left"|  Сато

!!!
|-
! rowspan="4"| 
! rowspan="4"| Jordan EJ13
! rowspan="4"| Ford Cosworth V10
! rowspan="4"| 
||

!!!!!

|-
|align="left"|  Физикелла

!!!!!
|-
|align="left"|  Фёрман

!!!!!
|-
|align="left"|  Баумгартнер
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!
|-
! rowspan="4"| 
! rowspan="4"| Jordan EJ14
! rowspan="4"| Ford Cosworth V10
! rowspan="4"| 
||

!

|-
|align="left"|  Хайдфельд

!
|-
|align="left"|  Пантано

|

!!!!!!!
|-
|align="left"|  Глок
!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!

!
|-
! rowspan="3"| 
! rowspan="3"| Jordan EJ15EJ15B
! rowspan="3"| Toyota V10
! rowspan="3"| 
||

|-
|align="left"|  Монтейро

|-
|align="left"|  Картикеян

|}

Примечания

Ссылки 
 Все победы команды Jordan

Автогоночные команды Ирландии
Команды Формулы-1
Команды Международной Формулы-3000